Social Cues — 5-й студийный альбом американской рок-группы Cage the Elephant. Альбом анонсирован 31 января 2019 года, а релиз состоялся 19 апреля этого года.
В 2020 году альбом получил премию Грэмми в категории Лучший рок-альбом.

История 
26 ноября 2018 года группа объявила в социальной сети Twitter, что они только что закончили работу над новым альбомом. 31 января 2019 года группа официально выпустила «Ready To Let Go», первый сингл со своего нового альбома «Social Cues», который вышел 19 апреля на лейбле RCA.

Отзывы 
Альбом получил положительные отзывы музыкальной критики и интернет-изданий: The Independent, The Line of Best Fit, NME, The New York Times, Rolling Stone.

Список композиций

Чарты

Примечания 

Альбомы Cage the Elephant